

Geografia 
 Abisso Diamantina – depressione oceanica dell'Oceano Indiano
 Contea di Diamantina – Local Government Area nel Queensland, Australia
 Diamantina – città nello Stato del Minas Gerais, Brasile
 Diamantina – frazione di Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara
 Microregione di Diamantina – microregione del Minas Gerais, Brasile 
 Parco nazionale Diamantina – parco nazionale del Queensland, Australia

Altro 
 Delizia della Diamantina – una della Delizie estensi
 Diamantina – diminutivo femminile del nome Diamante